Nâzim Boudjenah (1972-), acteur français ;
 Oussama Boudjenah (1991-), joueur de handball algérien ;
 Yasmine Boudjenah (1970-), femme politique français.

Voir aussi